Villanova es un topónimo muy frecuente, que puede hacer referencia a:

Botánica 
 Puede referirse al género botánico '''Villanova (planta).

Lugares 

 Villanova (Huesca)

 Villanova (Córcega), localidad y comuna de Córcega.

 Villanova Biellese, localidad y comuna en la región del Piamonte.
 Villanova Canavese, localidad y comuna en la región del Piamonte.
 Villanova d'Albenga, localidad y comuna en la región de Liguria.
 Villanova d'Ardenghi, localidad y comuna en la región de Lombardía.
 Villanova d'Asti, comuna en la región del Piamonte.
 Villanova del Battista, comuna en la región de Campania.
 Villanova del Ghebbo, localidad y comuna en la región de Véneto.
 Villanova del Sillaro, localidad y comuna en la región de Lombardía.
 Villanova di Camposampiero, localidad y comuna en la región de Véneto.
 Villanova Marchesana, localidad y comuna en la región de Véneto.
 Villanova Mondovì, localidad y comuna en la región de Piamonte.
 Villanova Monferrato, localidad y comuna en la región de Piamonte.
 Villanova Monteleone, localidad en la región de Cerdeña.
 Villanova Solaro, localidad y comuna en la región de Piamonte.
 Villanova sull'Arda, municipio en la región de Emilia-Romaña.
 Villanova Truschedu, municipio en la región de Cerdeña.
 Villanova Tulo, municipio en la región de Cerdeña.

Historia 
 Cultura de Villanova, civilización de la Edad del Hierro en el norte de Italia.

Varios 
 Universidad Villanova, universidad católica privada de Pensilvania (Estados Unidos).
 Villanova Wildcats, club deportivo de la universidad Villanova, en Pensilvania.